Благовещенский поссовет — городское поселение в Благовещенском районе Алтайского края России и административно-территориальное образование.

Население 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 11723 человека, в том числе 5501 мужчина и 6222 женщины. Городское население — 11626 человек (5453 мужчины и 6173 женщины), сельское — 97 человек (48 мужчин и 49 женщин). Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 11690 человек.

Населённые пункты 
В состав городского поселения входит 2 населённых пункта:
 рабочий посёлок Благовещенка,
 село Сухой Ракит.

Примечания 

Городские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края